Dębowo bezeichnet Ortschaften in Polen:

Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Dębowo (Biskupiec), Weiler der Gmina Biskupiec
Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Dębowo (Janikowo), Dorf der Gmina Janikowo im Powiat Inowrocławski
 Dębowo (Lniano), Siedlung der Gmina Lniano im Powiat Świecki
 Dębowo (Osiek), Dorf der Gmina Osiek im Powiat Brodnicki
 Dębowo (Sadki), Dorf der Gmina Sadki im Powiat Nakielski
Woiwodschaft Masowien:
 Dębowo (Sierpc), Dorf der Gmina Sierpc
Woiwodschaft Podlachien:
 Dębowo (Brańsk), Dorf der Gmina Brańsk im Powiat Bielsk Podlaski
 Dębowo (Śniadowo), Dorf der Gmina Śniadowo im Powiat Łomżyński
 Dębowo (Sztabin), Weiler der Gmina Sztabin im Powiat Augustowski
 Dębowo (Szypliszki), Dorf der Gmina Szypliszki im Powiat Suwalski
Woiwodschaft Pommern:
 Dębowo (Lipnica), Weiler der Gmina Lipnica im Powiat Bytowski
 Dębowo (Somonino), Ortsteil in der Gmina Somonino im Powiat Kartuski
Woiwodschaft Westpommern:
 Dębowo (Szczecinek), Weiler der Gmina Szczecinek